

Wydarzenia 

 Rzymianie zostali dopuszczeni do igrzysk istmijskich
 Ateny usunęły garnizon macedoński z Pireusu
 Wojna Kartagińczyków z Iberami: miała miejsce bitwa pod Helike

Zmarli 
 Ktesibios – grecki inżynier, wynalazca